La Décapole du Proche-Orient antique (à l'est du Jourdain)
La Décapole d'Isaurie, au sud-est de l'Asie Mineure, sur la branche méridionale du fleuve Calycadnus
La Décapole alsacienne (Zehnstädtebund), 1354-1679